Sovolusky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Sovolusky, Gemeinde im Okres Pardubice
 Sovolusky (Bochov), Ortsteil von Bochov, Okres Karlovy Vary
 Sovolusky, Grundsiedlungseinheit von Chuderov, Okres Ústí nad Labem
 Sovolusky, Ortsteil von Košík, Okres Nymburk